Saint Samuel désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :
 Samuel, (personnage biblique), figure de l'Ancien Testament ; célébré le 20 août.
 Samuel d'Édesse († ?), hérésiologue syrien ; célébré le 20 août.
 Samuel le Confesseur (° 597 - † 695), copte orthodoxe qui confessa la foi anti-chalcédonienne de l'actuelle Église copte orthodoxe ; célébré le 8 Choeac, c’est-à-dire le 17 ou 18 décembre selon les années.
 Samuel de Ceuta († 1227), avec Daniel, Ange, Léon, Nicolas et Hugolin, prêtres, ainsi que Domne, religieux, sept premiers saints martyrs de l’Ordre des Mineurs à Ceuta au Maroc ; célébrés le 10 octobre.
 Samuel Marzorati († 1716), bienheureux, avec ses compagnons franciscains Libérat Weiss et Michel Pie Fasoli, martyrs lapidés près de Gondar en Éthiopie ; célébrés le 20 novembre ou localement le 3 mars.

Références